NDJ – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di N'Djamena-Hassan Djamous, N'Djamena (Ciad)